La Delta Ethniki 1998-1999 è la 17ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1999-2000
      Retrocesse nei Campionati regionali 1999-2000

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1999-2000
      Retrocesse nei Campionati regionali 1999-2000

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1999-2000
      Retrocesse nei Campionati regionali 1999-2000

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1999-2000
      Retrocesse nei Campionati regionali 1999-2000

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1999-2000
      Retrocesse nei Campionati regionali 1999-2000

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1999-2000
      Retrocesse nei Campionati regionali 1999-2000

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999